La Copa Hopman 1999 corresponde a la 11.ª edición de dicho torneo de equipos nacionales de tenis compuestos por dos tenistas, una mujer y un hombre. Participan 9 equipos en total, representando a Australia, Francia, España, Estados Unidos, Eslovaquia, Suecia, Suiza, Zimbabue y Sudáfrica. 

La competencia comenzará el 2 de enero de 1999 en el Burswood Entertainment Complex de Perth, Australia.

Play-off

Francia vs. Zimbabue

Grupo A

Tabla de posiciones

Australia vs. Francia

Australia vs. Sudáfrica

Australia vs. España

Francia vs. Sudáfrica

Francia vs. España

Sudáfrica vs. Zimbabue (reemplaza a España)

Grupo B

Tabla de posiciones

Suecia vs. Eslovaquia

Eslovaquia vs. Suiza

Eslovaquia vs. Estados Unidos

Suecia vs. Suiza

Suecia vs. Estados Unidos

Suiza vs. Estados Unidos

Final

Enlaces externos 
 Sitio oficial

Copa Hopman
Tenis en 1999